

Sigle 
 BisPhosphoGlycerate  – 1,3-bisfosfoglicerato
 Better Portable Graphics  – formato file per immagini

Codici 
 BPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barra do Garças (Brasile)
 bpg – codice ISO 639-3 della lingua bonggo